El término spin-off puede referirse a:

 spin-off (empresa), empresa u organización nacida como extensión de otra mediante la separación de una división subsidiaria;
 spin-off (serie derivada), serie de televisión, película, programa de radio, videojuego o trabajo narrativo creados a partir de una obra ya existente.